Quell'incerto sentimento  (The Uncertain Feeling) –  film del 1941 diretto da Ernst Lubitsch
 Quell'incerto sentimento (The Uncertain Feeling) – romanzo di Kingsley Amis del 1955